Leimbach (Suíça), comuna 
Leimbach (França), comuna
Leimbach (Alemanha), município
Marti Leimbach, escritora estadunidense

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes